

Anno 
 865 o 865 a.C.

Codici 
 865 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Emmy Observatory, a New Paltz, nella Contea di Ulster dello stato di New York

Matematica 
 865 – numero